Padoa ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Padoa (1868–1937), italienischer Mathematiker und Logiker
 Clara Padoa (* 1910), italienische Schauspielerin
 Tommaso Padoa-Schioppa (1940–2010), italienischer Bankier und Volkswirt

Siehe auch:
 Ungleichung von Padoa